The Best of Sepultura е компилационен албум на хевиметъл групата Sepultura, който е издаден на 12 септември 2006 г. от Roadrunner Records. Албумът е издаден без прякото участие на групата, която тогава е обвързана с лейбъла SPV Records, и не е официално признат от Sepultura. Той е част от поредица, излязла на същата дата с най-доброто и на групите Type O Negative, Fear Factory и Ill Niño.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Игор Кавалера – барабани
 Андреас Кисер – китара
 Пауло Джуниър – бас
 Жайро Гедз – китара в Troops of Doom

Песни

Външни препратки 
 Официална страница 

Музикални албуми от 2006 година
Албуми на Сепултура